Whetwhetaksidae — семейство вымерших стрекоз, живших на территории США и Дании во времена эоцена (49-47 млн лет назад).

Этимология 
Название семейства Whetwhetaksidae основано на типовом роде Whetwhetaksa, которое в свою очередь происходит от слова «стрекозы» на языке местных индейцев племени Колвил, которое произносится как x̌ʷətx̌ʷətaqs («whetwhetaks»). Типовое местонахождение типового вида находится рядом с резервацией этой народности.

История изучения 
Семейство было впервые выделено в 2021 году канадскими энтомологами Брюсом Арчибальдом и Робертом Каннингсом (Royal BC Museum, Виктория, Британская Колумбия, Канада) по типовому роду Whetwhetaksa, описанному по отпечаткам крыльев, обнаруженны в отложениях Klondike Mountain Formation; поздний Ипрский ярус (юго-восток плато Okanagan Highlands, Republic, штат Вашингтон, США). В 2022 году был описан второй род и вид семейства, обнаруженный в эоценовых отложениях Дании.

Описание 
Whetwhetaksidae отличается от всех других семейств из подотрядов стрекоз Cephalozygoptera и Zygoptera по отчетливо длинной птеростигме: длина примерно в 7-10 раз больше ширины; узловые и подузловые поперечные жилки косые (но не вертикальные); CuA оканчивается ближе к краю крыла. Крылья узкие, достигали 3 см в длину. Предположительно, были быстрыми насекомоядными хищниками.

Систематика 
Семейство включает два ископаемых рода и три вида. В 2021 году вместе с семействами † Dysagrionidae и † Sieblosiidae таксон выделен в отдельный подотряд Cephalozygoptera, который сближают с подотрядом равнокрылых стрекоз Zygoptera.

 †Danowhetaksa Simonsen, Ware & Archibald, 2022
 †Danowhetaksa birgitteae Simonsen, Ware & Archibald, 2022
 †Danowhetaksa rusti Simonsen, Ware & Archibald, 2022
 †Whetwhetaksa Archibald & Cannings, 2021
 †Whetwhetaksa millerae Archibald & Cannings, 2021

Филогения 
Филогенетические взаимоотношения с другими группами стрекоз характеризуются следующей схемой:

Примечания

Литература 
 Archibald S. B. & Cannings R. A. (2019) Fossil dragonflies (Odonata: Anisoptera) from the early Eocene Okanagan Highlands, western North America. The Canadian Entomologist, 151, 783—816. https://doi.org/10.4039/tce.2019.61
†
Насекомые эоцена
Вымершие стрекозы